Alexander Cudmore – calciatore statunitense
 Collier Cudmore – canottiere britannico
 Daniel Cudmore – attore canadese
 Leah Renee Cudmore – attrice e cantante canadese